Imhof est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Beat Imhof (1954-), coureur de fond suisse ;
 Claudio Imhof (1990-), coureur cycliste suisse ;
 Dominic Imhof (1982-), footballeur canadien ;
 Eduard Imhof (1895-1986), géographe et professeur de cartographie suisse ;
 Godfrey Imhof (?-1963), pilote automobile britannique ;
 Heinrich-Maximilian Imhof (1795-1869), sculpteur suisse ;
 Jacob Wilhelm Imhof (1651-1728), historien et généalogiste allemand ;
 Kurt Imhof (1956-2015), sociologue suisse ;
 Roger Imhof (1875-1958), acteur américain.

Variante 
 

Homonymie